В одиночному розряді тенісного турніру IGA U.S. Indoor Championships 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Зіна Гаррісон здобула титул, у фіналі перемігши Патті Фендік 6-2, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Лорі Макніл (1-ше коло)
 Аманда Кетцер (1-ше коло)
 Зіна Гаррісон (переможниця)
 Емі Фрейзер (1-ше коло)

 Сабін Аппельманс (2-ге коло)
 Бренда Шульц (1-ше коло)
 Патті Фендік (фінал)
 Лінда Вілд (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

U.S. National Indoor Tennis Championships